Карамфил може да се отнася за:
 Карамфил (Dianthus) – род растения от семейство Карамфилови
 Градински карамфил (Dianthus caryophyllus) – вид карамфил
 Карамфил (подправка) – подправка
 Карамфил (село) – село в Южна България.